Апте́карь — фармацевт, специалист в области лекарств.

 В культуре
 «Аптекарь» — опера Йозефа Гайдна по либретто Карло Гольдони, впервые поставленная в 1768 году.
 «Аптекарь» — роман Владимира Орлова (1988).
 «Аптекарь» — российский телесериал (2009).

 Фамилия
 Аптекарь, Валериан Борисович (1899—1937) — советский лингвист, один из главных пропагандистов «нового учения о языке».
 Аптекарь, Лев Исаакович (род. 1936) — советский и новозеландский шахматист, тренер и писатель.
 Аптекарь, Рафаил Львович (1936—2020) — советский и российский астрофизик.
 Аптекарь, Савелий Семёнович (род. 1927) — советский экономист

Примечания